Домингес Гедис Кабрал (1852—1883) — бразильский врач, философ и материалист.

Биография 
Родился Домингес Кабрал в 1852 году. Поступил и через 5 лет окончил медицинский факультет университета в Байя. После окончания университета, он писал докторскую диссертацию «Функция мозга» на степень доктора наук. К сожалению, защитить данную диссертацию ему не удалось из-за реакционно настроенных против него профессоров и руководства медицинского факультета. После катастрофического провала в медицинской деятельности, он решил стать философом. Он утверждал, что Адам — это чистейший миф, и отмечал, что ближайшим родственником человека является обезьяна.

Скончался Домингес Кабрал в 1883 году.

Избранные сочинения 
 Кабрал Д. Г. Наука и священник. — 1876.
 Кабрал Д. Г. По поводу Функции мозга. — 1876 (дополнение к книге «Функция мозга»).
 Кабрал Д. Г. Функция мозга. — 1876.

Литература 
 Чикин С. Я. Врачи-философы. — : Медицина, 1990. — 384 с.

Ссылки 
 Биография Домингеса Гедиса Кабрала.

Учёные по алфавиту
Врачи Бразилии
Философы Бразилии
Материалисты